Гратальопс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 13,5 км². Население — 263 человека (на 2010 год).

Винодельни Гратальопса 
 Álvaro Palacios
 Arrels del Priorat
 Blai Ferré Just
 Bodegas B.G.
 Buil i Giné
 Celler Cecilio
 Celler Costers del Ros
 Celler de l'Abadia
 Celler Devinssi
 Cellers Ripoll Sans
 Clos Figueras
 Clos i Terrasses
 Clos Mogador
 Costers del Siurana
 Francisca Vicent Robert
 Celler Mas Basté
 Mas Igneus
 Masdeu i Campos
 Meritxell Pallejà
 Saó del Coster
 Spectacle Vins
 Viñedos de Ithaca
 Vinícola del Priorat

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация Института Статистики Каталонии
 Важная туристическая информация о Гратальопсе на Туристическом портале Приората
 Общая информация
 Общая информация
 Гратальопский «трамвай»

Муниципалитеты Таррагоны